Восковая маска () — итальянский фильм ужасов режиссёра Серджо Стивалетти, снятый в 1997 году по мотивам пьесы Гастона Леру. Режиссёрский дебют Серджо Стивалетти.

Сюжет 

Париж, начало XX века. Супружеская пара была убита неизвестным человеком в маске и с металлической рукой. Единственным свидетелем убийства стала их малолетняя дочь Соня. Во время совершения преступления девочка пряталась под шкафом. Спустя двенадцать лет в Риме готовится к открытию музей восковых фигур, в котором основной темой сцен является насилие. Отличительной особенностью восковых фигур является их реалистичность. Завсегдатай борделя Лука поспорил с другом, что сможет провести всю ночь один в музее. Тем же вечером он вламывается в музей, а на следующее утро его обнаруживают мёртвым.

Соня, повзрослевшая и ставшая модельером, ищет работу художника по костюмам. За прошедшие годы девушка так и не смогла забыть ни таинственного убийцу с железной рукой, ни устроенную им резню. Директор музея восковых фигур Борис Волкофф не только возглавляет музей, но и сам изготавливает статуи. Помогает в этом его ассистент Алекс. Волкофф одержим идеей создавать реалистичные восковые фигуры, и мечется в поисках совершенства. Увидев Соню, Волкофф сразу берет её на работу, а позже дарит фамильный медальон, испытывая странную симпатию и привязанность к ней. Выясняется, что Волкофф был первым мужем матери Сони (которая в точности похожа на мать). Он застал жену с любовником, но во время борьбы с ним упал в ёмкость с кислотой. Учёному удалось выжить, но теперь он вынужден носить на лице маску из воска, а его тело заключено в металлический каркас.
    
В то же время репортер газеты Андре Конверси решает выяснить обстоятельства смерти Луки. Он встречается с проституткой Джорджиной, у которой умерший был накануне. Через пару дней Джорджина бесследно исчезает. Андре сближается с Соней, и они влюбляются друг в друга. Девушка рассказывает Андре историю убийства своих родителей. Соня позволяет возлюбленному втайне ночью сделать фотографии восковых статуй. Среди новых экспонатов он замечает статую, в точности похожую на пропавшую Джорджину. Соня объясняет это сходство тем, что Волкофф копируют лица людей, за которыми наблюдает, а Алекс рисует их портреты. 

После появления в точности воссозданной сцены убийства родителей, Соня начинает подозревать Волкоффа в причастности к преступлению. Подозрения нарастают, когда неизвестный убивает отставного инспектора Ланвина, занимавшегося делом родителей Сони. Вскоре исчезает и сама девушка. Проявляя фотоснимки, Андре замечает на негативах наличие кровеносных сосудов у статуй. Андре отправляется в музей на спасение Сони. Он обнаруживает секретную лабораторию, в которой из живых людей Волкофф создавал свои статуи. Андре успевает спасти Соню, но Борису удаётся скрыться.  

В устроенном Алексом пожаре погибает Волкофф и один из полицейских, а с ними и все экспонаты. Соня и Андре спасаются.

В ролях

См. также 
 Кабинет восковых фигур (1924)
 Тайна музея восковых фигур (1933)
 Дом восковых фигур (1953)
 Дом восковых фигур (2005)

Примечания

Ссылки 

Фильмы 1997 года
Фильмы ужасов Италии